Josef Lengauer ist der Name folgender Personen:

* Josef Lengauer (Gewerkschafter) (1898–1966), österreichischer Gewerkschafter und Politiker (Heimatblock)
 Josef Lengauer (Widerstandskämpfer) (1902–1943), österreichischer Widerstandskämpfer
 Josef Martin Lengauer (1727/1728–1793), österreichischer Bildhauer